Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года  проводились с 29 по 30 июля в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 68 спортсменов из 58 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Заплывы   (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013